ООН щорічно публікує індекс розвитку людського потенціалу, який включає індекс освіти, показник валового внутрішнього продукту та очікувану середню тривалість життя.

Індекс освіти відображає рівень грамотності дорослого населення (дві третини значення) та комбінований показник сукупної частки учнів (одна третина значення). Рівень грамотності дозволяє дізнатися, скільки відсотків населення опанувало читання та письмо, в той час як сукупна частка учнів вказує відсоток учнів починаючи з дитячих садків та закінчуючи післявузівською освітою.

Освіта — найважливіша складова показника «якість життя». Індекс освіти, зокрема, враховується при визначенні рівня економічного розвитку, який є ключовим критерієм при ранжируванні країн на розвинені, що розвиваються та найменш розвинуті.

Індекс

Джерела 
 Human Development Report 2007/2008 — complete 

Списки країн
Якість знань
Індекси
Міжнародні рейтинги